Parsifal, Pooh olasz zenei együttes 1973-ban megjelent albuma
Parsifal, Richard Wagner háromfelvonásos operája
Parzival, Wolfram von Eschenbach 13. század első évtizedében keletkezett verses regénye
Parsifal, egy EuroCity vonat elnevezése